|-
| (107001) 2000 YW109||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107002) 2000 YY109||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107003) 2000 YS110||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107004) 2000 YC112||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107005) 2000 YE112||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107006) 2000 YH112||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107007) 2000 YL112||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107008) 2000 YM112||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107009) 2000 YA113||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107010) 2000 YD113||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107011) 2000 YQ113||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107012) 2000 YS113||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107013) 2000 YG114||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107014) 2000 YJ114||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107015) 2000 YQ114||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107016) 2000 YK115||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107017) 2000 YQ115||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107018) 2000 YW115||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107019) 2000 YF116||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107020) 2000 YJ116||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107021) 2000 YK116||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107022) 2000 YL116||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107023) 2000 YV116||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107024) 2000 YR117||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107025) 2000 YB118||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107026) 2000 YQ118||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107027) 2000 YK119||||29 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107028) 2000 YH121||||21 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107029) 2000 YL121||||22 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107030) 2000 YR121||||22 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107031) 2000 YL123||||28 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (107032) 2000 YB124||||29 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107033) 2000 YD124||||29 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107034) 2000 YH126||||29 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107035) 2000 YS126||||29 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107036) 2000 YW126||||29 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107037) 2000 YY126||||29 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107038) 2000 YO127||||29 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (107039) 2000 YR127||||29 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (107040) 2000 YN128||||29 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (107041) 2000 YR128||||29 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (107042) 2000 YD129||||29 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (107043) 2000 YE129||||29 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (107044) 2000 YP131||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107045) 2000 YS133||||31 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (107046) 2000 YF136||||22 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (107047) 2000 YL138||||26 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (107048) 2000 YR138||||26 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (107049) 2000 YZ139||||31 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (107050) 2000 YM142||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107051) 2001 AD||2001 AD||1 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 107052 Aquincum||2001 AQ||1 січня 2001||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі, Ласло Кіш
|-
| (107053) 2001 AZ1||||3 січня 2001||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (107054) 2001 AB2||||1 січня 2001||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| (107055) 2001 AC3||||3 січня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (107056) 2001 AC4||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107057) 2001 AW4||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107058) 2001 AW6||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107059) 2001 AK8||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107060) 2001 AB9||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107061) 2001 AR9||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107062) 2001 AP10||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107063) 2001 AD11||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107064) 2001 AH12||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107065) 2001 AB13||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107066) 2001 AC13||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107067) 2001 AE15||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107068) 2001 AP15||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107069) 2001 AU15||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107070) 2001 AH16||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107071) 2001 AJ17||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107072) 2001 AL18||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107073) 2001 AZ18||||4 січня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 107074 Ансонсільва (Ansonsylva)||||14 січня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (107075) 2001 AW20||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107076) 2001 AM21||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107077) 2001 AO21||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107078) 2001 AF23||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107079) 2001 AR23||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107080) 2001 AY23||||2 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107081) 2001 AC24||||3 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107082) 2001 AK24||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107083) 2001 AP24||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107084) 2001 AQ24||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107085) 2001 AT24||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107086) 2001 AE25||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107087) 2001 AK25||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107088) 2001 AQ25||||5 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107089) 2001 AA28||||5 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107090) 2001 AG28||||5 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107091) 2001 AW28||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107092) 2001 AD29||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107093) 2001 AG29||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107094) 2001 AL29||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107095) 2001 AA30||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107096) 2001 AC30||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107097) 2001 AJ30||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107098) 2001 AE31||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107099) 2001 AU31||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (107100) 2001 AY31||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

107000